Cozmești se poate referi la:

 Localități din România:
 Cozmești, Iași, reședința comunei cu același nume
 Cozmești, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Cozmești (Stolniceni-Prăjescu), Iași

Altele 
 Râul Cozmești

Vezi și 
 Cozmeni

Toponime românești